Franco Angeli ist der Name folgender Personen:

* Franco Angeli (Maler) (1935–1988), italienischer Maler und Grafiker 
 Franco Angeli (Regisseur) (* 1949), italienischer Filmregisseur